De periode 2541 t/m 2550 bevat 22 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
7 ringvormige
2 hybride
7 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen